Аллсвенскан 1962 () — 38-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 15 апреля и закончился 21 октября 1962 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1962 
Швеция
Спорт в Швеции в 1962 году